Сегеста:
 Сегеста — археологический памятник в Сицилии;
 «Сегеста» — хорватский футбольный клуб из Сисака;
 Сегеста — древнеримское название города Сисак;
 Сегеста — древнеримское название города Сестри-Леванте.